Ольга Ивановна Рубчаковна (1903—1981) — советская актриса, Заслуженная артистка УССР (1940).

Биография 
Родилась 10 мая 1903 года в Черновцах.

Училась в драматической школе в Киеве.

Работала в Новом львовском театре (1919) и в Украинском драматическом театре им. И. Франко (1920—1960).

С 1926 года жила и работала в Киеве.

Умерла 21 ноября 1981 года, похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

Семья 
 Отец — Рубчак, Иван Демьянович.
 Мать — Рубчакова Екатерина Андреевна.
 Муж — Юра, Гнат Петрович (1888—1966) — советский театральный режиссёр, актёр, педагог. Народный артист СССР (1940). Были женаты с 1919 года.

Звания и награды 
 Орден «Знак Почёта» (1940).
 Заслуженная артистка УССР (1940).

Творчество

Примечания

Ссылки 
 В скульптурном образе Швейка появился перед театром им. И. Франко его основатель Гнат Юра
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Похороненные на Байковом кладбище